Реньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Реньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Реньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Шер
 Реньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Реньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара